Arçot (Rhamnus lycioides)
 Arç (Lycium spp.)
 Arç negre (Lycium barbarum)
 Arç de tanques, cambronera o arn (Lycium europaeum)
 Aranyoner o pruner bord (Prunus spinosa)
 Arç (Crataegus spp.)
 Arç o espinalb (Crataegus laevigata)
 Arç (Crataegus lavallei)
 Arç blanc, mallol o robeta de la Mare de Déu (Crataegus monogyna)
 Arç de Sant Josep o arç del Japó (Chaenomeles speciosa)
 Arç groc (Hippophae rhamnoides)